Smalian ist der Name von

 Karl Smalian (1860–1940), auch: Ernst Karl Smalian, deutscher Lehrer und Naturwissenschaftler und Lehrbuch-Autor
Heinrich Ludwig Smalian (1827–1874), Oberforstmeister in Stralsund, Erfinder des Modells zur Berechnung der Mächtigkeit der Bäume
 Paul Smalian (1901–1974), deutscher Kunstmaler